Cleanet (en llatí Cleaenetus, en grec antic Κλεαίνετος "Kleaínetos") fou el pare de Cleó el demagog atenenc, segons diu Tucídides. Va viure al .

Se suposa que podria ser el mateix Cleanet que esmenta Aristòfanes i que seria l'autor d'un decret que determinava la σίτησις ἐν Πρυτανείῳ ("Sístesis en Pritaneio", alimentació a càrrec de l'estat (el Pritaneu)) als habitants de la ciutat.

Referències 

Polítics de l'antiga Atenes